Магдалена Малеєва була чинною чемпіонкою і змогла захистити свій титул, перемігши у фіналі Олену Макарову з рахунком 6–4, 6–2.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Магдалена Малеєва (переможниця)
  Гелена Сукова (1-ше коло)
  Сабін Аппельманс (чвертьфінал)
  Крісті Богерт (1-ше коло)
  Сільвія Фаріна (1-ше коло)
  Оса Карлссон (чвертьфінал)
  Макарова Олена Олексіївна (фінал)
  Олена Лиховцева (чвертьфінал)

Сітка

Посилання 
 1995 Moscow Ladies Open Draw

Moscow Ladies Open
Тур WTA 1995
1995 у російському спорті